Isabelle d’Orléans ist der Name folgender Personen:
 Isabelle d’Orléans, duchesse de Guise (1878–1961), französische Monarchistin, Ehefrau von Jean Pierre d’Orléans
 Isabelle Françoise Helene Marie d’Orléans (1900–1983), Tochter von Isabelle d’Orléans, duchesse de Guise
 Isabelle d’Orléans-Bragance (1911–2003), Gräfin von Paris, Ehefrau von Henri d'Orléans
 Isabelle Marie Laura Victoire d’Orléans (* 1932), Tochter von Isabelle d’Orléans-Bragance

Siehe auch:
 Maria Isabella d’Orléans-Montpensier